Ubuntu kan syfta på:
 Ubuntu – ett operativsystem som bygger på Linux
Ubuntu Foundation – för stiftelsen som stöder utvecklingen av linuxdistributionen Ubuntu
 Ubuntu (filosofi) – en filosofi om medmänsklighet
 Ubuntu Cola – en coladryck